W Rumunii
 Drăgoiești – gmina w okręgu Suczawa
 Drăgoiești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Crasna
 Drăgoiești – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Drăgoiești
 Drăgoiești-Luncă – wieś w okręgu Alba, w gminie Vidra